(1826-1916), homme d'affaires américain.
 Roy Halladay (1977-2017), joueur américain de baseball.
Patronyme anglais